Az 1961-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 27. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Górnik Zabrze nyerte az ezüstérmes Polonia Bytom, és a bronzérmes Legia Warszawa előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1961
Lengyel 1